Der 45. Ballon d’Or ( für Goldener Ball) der Zeitschrift France Football zeichnete am 19. Dezember 2000 Luís Figo als „Europas Fußballer des Jahres“ aus. Er wurde nach Eusébio (1965) der zweite Portugiese, der den Ballon d’Or gewann. Der Preis wurde von einer Jury mit Sportjournalisten aus den 51 Mitgliedsverbänden der UEFA verliehen.

Ergebnis 

Außerdem nominiert waren: Nicolas Anelka, Jocelyn Angloma, Dennis Bergkamp, Hernán Crespo, Didier Deschamps, Marcelo Gallardo, Ryan Giggs, Filippo Inzaghi, Patrick M’Boma, Savo Milošević, Geremi Njitap, Nuno Gomes, Álvaro Recoba, Paul Scholes, Marco Simone, Sonny Anderson, Jaap Stam, Patrick Vieira, Sylvain Wiltord und Boudewijn Zenden

Weblinks 
 European Footballer of the Year („Ballon d'Or“) 2000 Übersicht bei RSSSF.com (englisch)

2000
Preisverleihung 2000
Fußball 2000